PRSSA puede referir a:

 Public Relations Student Society of America, o Asociación de Estudiantes de Relaciones Públicas de América.
 Puerto Rico Statehood Student Association, o Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico.